Svid steht für:
Svið, Schafskopf als traditionelles Gericht in Island
Swid, Fluss in Nordwestrussland im Einzugsgebiet der Onega